Диа́на Елисе́евна Кан () — русская поэтесса, член Союза Писателей России.

Биография 
Родилась 10 мая 1964 года в военном гарнизоне города Термез Туркестанского военного округа. Отец — офицер (этнический кореец православного вероисповедания), мать — зооинженер (русская, яицкая казачка). С 1983 года жила в Оренбурге. Диана Кан училась в Оренбургском пединституте (факультет иностранных языков), окончила журфак Московского университета (1984—1990). Работала в газете «Оренбургская неделя» (1990—1994). В 1994—1995 работала редактором в издательстве «Московский писатель». С 1995 по 1997 года училась на Высших литературных курсах Литературного института имени А. М. Горького. С 1997 года живёт в городе Новокуйбышевск Самарской области.

Замужем за поэтом Евгением Николаевичем Семичевым, с которым познакомилась на Высших литературных курсах, где они оба были слушателями семинара Ю. П. Кузнецова. У Дианы Кан есть дочь Анастасия от предыдущего брака.

Творчество 
Диана Кан начала писать с 19 лет. Первая поэтическая публикация в 1988 году в оренбургской газете «Комсомольское племя». Первую книгу стихов под названием «Високосная весна» издала в 1993 году. Член союза журналистов с 1993 года. В 1994 году вступила в Союз писателей России.

Стихи Дианы Елисеевны печатались во многих центральных и региональных изданиях России и зарубежья — журналах «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Воин России», «Южная звезда», «Подъём», «Звонница», «Аргамак», «Балтика» (Эстония) и многих других. Является членом редколлегий ряда региональных литературно-художественных журналов России.

Издания

Премии 
 Дважды лауреат всероссийской ежегодной премии журнала «Наш современник» по итогам года (1998, 2000) в номинации «Поэзия».
 Лауреат всероссийской премии «Традиция» за серию публикаций стихов о России высокого гражданского звучания.
 Лауреат всероссийской премии «Имперская культура» в номинации «Поэзия» за книгу стихов «Междуречье».
 Лауреат Самарской областной губернской премии в области литературы.
 Лауреат премии журнала «Гостиный Двор».
 Лауреат Самарской региональной литературной премии «Русское эхо».
 Лауреат Самарской региональной поэтической премии им. Виктора Багрова. 
 Лауреат Всероссийской литературной премии им. святого благоверного князя Александра Невского в номинации «Особая премия — Служение России» (Санкт-Петербург). 
 Лауреат Всероссийской Пушкинской премии «Капитанская дочка» (2012).

Примечания

Ссылки 
 Статья о Диане Кан в «Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Словарь.» т. 2, стр. 150
 Стихи Дианы Кан на сайте издательства «Российский писатель»
 Критические заметки о творчестве Дианы Кан на сайте «Русское воскресение»